Leipoldt ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Leipoldt (1880–1965), deutscher Theologe, MdV
 Johannes Leipoldt (Historiker) (1900–1974), deutscher Historiker, Museologe und Flurnamenforscher

Siehe auch:
 Leipold